Smithtown ist der Name mehrerer 

Orte in Australien:
 Smithtown (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Smithtown (Alabama)
 Smithtown (Mississippi)
 Smithtown (New Hampshire)
 Smithtown (New York)
 Smithtown (North Carolina)
 Smithtown (Pennsylvania)
 Smithtown (Tennessee)
 Smithtown (West Virginia)

Siehe auch:
 Smithton